Ба́рри Уи́льям «Змей» Фрай (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады бронзовый призёр . , .

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (1973), бронза (1970).
 : бронза (1994, 1995).

 Команда «всех звёзд» () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его сын — кёрлингист, чемпион  и  Райан Фрай.

Примечания

Ссылки 
 Barry Fry – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга